Sint-Bernarduskapel (Bever), een kapel in Bever
Sint-Bernarduskapel (Baarle-Nassau), een kapel in Baarle-Nassau
Sint-Bernarduskapel (Heerlen), een kapel in Heerlen
Sint-Bernarduskapel (Locht), een kapel in Locht, nabij Eksel
Bernarduskapel (Losser), een kapel in Losser
Sint-Bernarduskapel (Puurs), een kapel in Puurs
Sint-Bernarduskapel (Schriek), een kapel in Schriek
Sint-Bernarduskapel (Ulicoten), een kapel in Ulicoten
Sint-Bernarduskapel (Viane), een kapel in Viane

Bernardus